Passa Quatro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Passa Quatro (ort), Minas Gerais, 
 Passa Quatro (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar